370 км, 370-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 370 км, ОП Ост. пункт 370 км — станция, остановочный пункт, Казахстанская железная дорога (Казахстан). Код 676397.

 370 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Орловской области. Код 215633.
 370 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Ярославской области. Код 304131.
 370 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области. Код 593635.